Eugênio João Schmidt (,  — , ) foi um político brasileiro.

Foi superintendente municipal de Joinville, cargo atualmente correspondente a prefeito municipal.

Ver também
Lista de prefeitos de Joinville

Prefeitos de Joinville